Gymnosteris är ett släkte av blågullsväxter. Gymnosteris ingår i familjen blågullsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blågullsväxter
Gymnosteris